Александр Швецов:
 Швецов, Александр Васильевич (род. 1980) — российский футболист.
 Швецов, Александр Иванович (1912—1946) — советский военачальник, военный лётчик, полковник
 Швецов, Александр Ильич (род. 1988) — российский хоккеист.
 Швецов, Александр Сергеевич (1951—2008) — российский политик, депутат Государственной думы.